Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1997 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1997. Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężył Jacek Krzyżaniak.

Finał 
 Częstochowa, 15 sierpnia 1997
 Sędzia: Marek Czernecki

Bibliografia 
 
 Z kartek kalendarza: Wyniki finału IMP 1997

1997
1997 w sporcie żużlowym
1997 w polskim sporcie